Область — деяка частина більшої структури. Наприклад, область застосування чого-небудь, деяка область знань, область у адміністративно-територіальному поділі країни тощо.

Термін «область» може означати такі поняття:

 Область — одиниця адміністративно-територіального поділу в Україні та в ряді інших країн.
 Області України
 Області СРСР
 Області Албанії
 Області Білорусі
 Області Росії
 Області Шотландії
 Області Японії
 Зоогеографічна область — регіон Землі, який виділяється особливостями фауністичного складу.
 Історична область — територія, яка становила в історичній ретроспективі політичну єдність.
 Історико-культурна область — територія з історично сформованою подібністю культурно-побутових особливостей населення.
 Область — підмножина якоїсь множини (у розділах математики «теорія множин», «топологія» тощо)
 Область визначення функції — у розділі математики «математичний аналіз» — числова множина, на який задана, визначена функція
 Область значень функції — у розділі математики «математичний аналіз» — числова множина, що містить усі значення даної функції